Ландграф — многозначный термин.

 Ландграф () — титул владетельного князя в Священной Римской империи, а именно титул графа, который пользовался в своих владениях высшей юрисдикцией и не был подчинен герцогу или князю.
 Ландграф — община в провинции Лимбург (Нидерланды)

 Ландграф — фамилия; известные носители:
 Ландграф, Александер (1906—1972) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС.
Ландграф, Зигрид (род. 1959) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Ландграф, Станислав Николаевич (1939—2006) — советский и российский актёр театра и кино
 Ландграф, Франц (1888—1944) — немецкий генерал-лейтенант, командир 6 танковой дивизии и 155 резервной танковой дивизии вермахта во Второй мировой войне.